Lillie ist der Familienname folgender Personen:

 Annekatrin Lillie (* 1986), deutsche Badmintonspielerin
 Axel Lillie (1603–1662), schwedischer Politiker und Feldmarschall
 Arthur Lillie, englischer Autor des 19. Jahrhunderts, Autodidakt und Buddhist 
 Beatrice Lillie (1894–1989), kanadische Schauspielerin
 Benjamin Lillie (* 1985), deutsch-schwedischer Schauspieler
 Denis Gascoigne Lillie (1884–1963), britischer Biologe
 Frank Rattray Lillie (1870–1947), US-amerikanischer Zoologe
 Johan Abraham Lillie af Aspenäs (1675–1761), schwedischer Freiherr und Oberst im Großen Nordischen Krieg
 Joseph Christian Lillie (1760–1827), dänischer Architekt und Inneneinrichter
 Ralph Lillie (1875–1952), kanadischer Physiologe
 Ralph Dougall Lillie (1896–1979), US-amerikanischer Histochemiker
 Sophie Lillie (* 1970), österreichische Kunst- und Zeithistorikerin
 Stephen Lillie (* 1966), britischer Diplomat

Lillie ist eine Variante des Vornamens Lilli

Lillie bezeichnet außerdem
 den Lillie-Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 die Lillie Range, ein Gebirgszug in der Ross Dependency, Antarktika
 die Lillie-Trichrom-Färbung, eine histologische Färbetechnik

Siehe auch:
 Lilie
 Lille (Begriffsklärung)
 Lilje
 Lilli
 Lilly